Ernestino Borges (?? - 16 de novembro de 1921, Belém) foi intendente (prefeito) de Macapá entre setembro de 1921 e março de 1922, e na sua gestão mandou edificar vários prédios públicos. Faleceu repentinamente em Belém do Pará e foi substituído por Jorge Hurley.

Prefeitos de Macapá